Colfontaine is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 20.000 inwoners. Colfontaine ligt in de stedelijke omgeving ten westen van Bergen, in de oude industriestreek de Borinage.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Politiek

Burgemeesters van Colfontaine waren:
 1977-1982 : Marcel Busieau
 1983-2003 : Yvon Biefnot
 2003-2007 : Patrick Piérart
 2007-heden : Luciano D'Antonio

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1982: UDRT (3,39%) / 1988: PLC (2,21%), SEP-ECO (5,79%) / 2006: V.O.U.S. (4,66%) / 2018: La Droite (2,86%), Parti Populaire (3,74%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Externe links
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen